Le US Clay Court 2013 est un tournoi de tennis professionnel masculin joué sur terre battue à Houston du 8 au .

Faits marquants 
 John Isner remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Nicolás Almagro. Il gagne son  ATP en simple et son premier sur terre battue.
 En double, Jamie Murray et John Peers s'imposent en finale face à Bob Bryan et Mike Bryan. Il s'agit du  en double pour Murray et du premier pour Peers.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky loser (repêché)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Protected ranking (classement protégé)

Tableau complet

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2013
Houston
Tennis aux États-Unis en 2013
Tennis en avril 2013
Sport au Texas en 2013
Sport aux États-Unis en avril 2013